Der Kanton Lectoure-Lomagne ist ein französischer Kanton in der Region Okzitanien. Er liegt im Arrondissement Condom des Départements Gers. Hauptort des Kantons ist die Gemeinde Lectoure.

Geographie 
Der  liegt im Norden und Nordosten des Départements an der Grenze zu den Départements Lot-et-Garonne und Tarn-et-Garonne.

Geschichte 
Der Kanton wurde am 22. März 2015 im Rahmen der Neugliederung der Kantone geschaffen. Bis 2015 gehörten seine Gemeinden zu den Kantonen Lectoure (13 Gemeinden), Miradoux (9 Gemeinden), Condom (3 Gemeinden) und Saint-Clar (1 Gemeinde).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 26 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Wahlen zum Rat des Départements Gers 
Bei den Wahlen am 22. März 2015 gewann das Gespann Xavier Ballenghien/Valérie Manissol (Divers droite) bereits im ersten Wahlgang mit einem Stimmenanteil von 53,47 % (Wahlbeteiligung:62,32 %).

Einzelnachweise 

Lectourelomagne